Аді — село, Жарминський район, Абайська область, Казахстан

 Ендре Аді (1877—1919) — угорський поет, публіцист і громадський діяч
 Фанендо Аді (1990) — нігерійський футболіст, нападник

 Аді Гольцер (1936) — австрійський художник
 Аді Готліб (1992) — ізраїльський футболіст, захисник
 Аді Шамір (1952) — ізраїльський вчений-теоретик в галузі криптографії, лауреат премії Тюрінга